Сергей Зенкин:
 Зенкин, Сергей Николаевич (род. 1954) — российский литературовед, переводчик с французского.
 Зенкин, Сергей Анатольевич (род. 1960) — российский политический деятель.